Novelas TV est une chaîne de télévision thématique africaine diffusée depuis le  à travers Les Bouquets Canal+. Elle est disponible en France métropolitaine depuis le .

Diffusion 
La chaîne de télévision Novelas TV est proposée dans plusieurs pays à travers les offres Canal+. En France, certains fournisseurs d'accès à Internet incluent directement cette chaîne dans leurs bouquets TV, à l'image d'Orange, Bouygues Telecom et Free. Pour d'autres, à l'image de SFR, il est également nécessaire de passer par les offres Canal+.

Programmes

Télénovelas 

Certaines séries sont rediffusées sur la chaîne.

Logo

Notes et références

Liens externes 

Chaîne de télévision en français
Chaîne ou station de télévision fondée en 2015